Příjmení Rybakov nosí více významných osobností:

 Anatolij Rybakov (1911–1998) – ruský spisovatel
 Boris Rybakov (1908–2001) – ruský historik, významný oponent normanské teorie
 Jaroslav Rybakov (* 1980) – ruský atlet
 Julij Rybakov (* 1946) – ruský disident, aktivista v oblasti lidských práv a někdejší politický vězeň

Externí odkazy